Gminy w USA:
 Boeuf (ang. Boeuf Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Franklin
 Boeuf (ang. Boeuf Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Gasconade